éneklés
 ének, dal: költői műfaj
 ének, hosszabb elbeszélő költemény része, szakasza

Hasonló
Históriás ének